Элизабет (англ. Elizabeth) — многозначное слово:

Элизабет — английское имя, происходящее от  Элише́ва, в русском — Елизавета.

Фамилия 
 Элизабет, Шеннон (Шеннон Элизабет Фадал; род. 1973) — американская модель, актриса.

Другое 
 Элизабет — вымышленный персонаж из компьютерной игры BioShock Infinite.
 «Элизабет» — венский немецкоязычный мюзикл.
  — британское судно, затонувшее 28 декабря 1810 года близ побережья Ирландии; погибло около 400 человек.
 Топоним
 Элизабет — город, административный центр округа Юнион, штат Нью-Джерси, США.
  — город в округе Паскуотанк, штат Северная Каролина, США.
  — город в округе Блейден (округ), штат Северная Каролина, США.
 Острова Элизабет — архипелаг небольших островов, протянувшийся на юго-запад от полуострова Кейп-Код на северо-востоке США.

См. также 
 Элизабета
 Аннабет
 Элси — уменьшительная форма имени Элизабет